Anne van Aaken – economista e giurista tedesca
 Ernst van Aaken – medico e allenatore di atletica leggera tedesco
 Erwin van Aaken – architetto tedesco
 George Karel Gerardus van Aaken – violinista e direttore d'orchestra olandese